Cet article recense les Sites touristiques du Maroc, classé par Régions.

Liste

l'Oriental 
 

Tourisme au Maroc
Sites touristiques